

Cinema 
 Elena di Troia – film del 1956
 Elena sì... ma di Troia – film italiano del 1973

Mitologia 
 Elena – figura della mitologia greca citata nell'Iliade di Omero e riconducibile alla storia ed alla guerra di Troia

Televisione 
 Elena di Troia (Elaan of Troyius) – episodio del 1968 della terza stagione della serie classica di Star Trek
 Helen of Troy - Il destino di un amore – film per la televisione del 2003